Wülcker ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Wülcker (1843–1895), deutscher Germanist, Historiker und Archivar
 Richard Wülcker (1845–1910), deutscher Anglist und Professor

Siehe auch:
 Wülker